Bulwer-Lytton är ett brittiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Henry Bulwer-Lytton (1801–1872) engelsk diplomat och författare
 Edward Bulwer-Lytton, 1:e baron Lytton (1803–1873), romanförfattare och politiker
 Rosina Bulwer Lytton (1802–1882), feministisk författare
 Robert Bulwer-Lytton, 1:e earl av Lytton (1831–1891), statsman och poet
 Victor Bulwer-Lytton, 2:e earl av Lytton (1876–1947), politiker
 Neville Bulwer-Lytton, 3:e earl av Lytton (1879–1951), officer och konstnär

Se även 
 Bulwer (olika betydelser) 
 Lytton (olika betydelser)

Engelska efternamn